Cavallar steht für:
 Cavallar von Grabensprung, österreichisch-böhmisches Adelsgeschlecht

Cavallar ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von Cavallar (um 1775–1831), altösterreichischer Diplomat und Hofbeamter

 Georg Cavallar (* 1962), österreichischer Historiker
 Joseph von Cavallar (1739–1812), österreichischer Offizier
 Julius von Cavallar (1845–1906), österreichisch-ungarischer Offizier
 Veronica Cavallar (* 1983), italienische Skilangläuferin

Cavallar ist der Name folgender Orte:
 Cavallar ist ein Ortsteil der Gemeinde Val di Rabbi im Welschtirol
 Cima Cavallar ist ein Berg im Kanaltal